Eurovan er indenfor bilindustrien et begreb med flere betydninger:
 Et joint venture mellem PSA Peugeot Citroën og Fiat om MPV'er mellem 1994 og 2014, se Eurovan (PSA/Fiat).
 En omdøbt version af Volkswagen Transporter i USA.